Luci Hostili Mancí (militar) (Lucius Mancinus Hostilius) fou un oficial de l'exèrcit del dictador Quint Fabi Màxim Verrugòs el 217 aC.
 Aule Hostili Mancí, cònsol el 170 aC.
 Luci Hostili Mancí, cònsol el 145 aC.
 Gai Hostili Mancí, cònsol el 137 aC.
 Manli Mancí, tribú de la plebs el 108 aC.